is een Japans voetballer en was de eerste superster in het betaalde Japanse voetbal. Hij was tevens de eerste Japanse voetballer die lange tijd buiten Japan voetbalde. Miura is van oorsprong aanvaller en is anno 2023 de oudste profvoetballer ter wereld.

Clubcarrière
Miura speelde in zijn jeugd voor het voetbalteam van zijn middelbare school Shizuoka Gakuen High School. Hij verliet al op 15-jarige leeftijd zijn land om profvoetballer te worden in Brazilië. Hij tekende daar voor Clube Atlético Juventus, een jeugdteam in São Paulo. In 1986 tekende hij zijn eerste profcontract bij de Braziliaanse topclub Santos. Tot 1990 speelde hij bij verschillende profteams in Brazilië, waarna hij terugkeerde naar Japan. Op dat moment was hij al een superster in zijn land.

In 1990 tekende Miura voor Yomiuri, de voorloper van Verdy Kawasaki, waarmee hij de laatste twee titels in de Japan Soccer League won voordat de J.League Division 1 werd opgericht. Met Verdy Kawasaki won hij daarna eveneens de titel in de twee opeenvolgende jaren daarna. Zijn status als superster was gevestigd, hij won eveneens de prijzen voor voetballer van het jaar in Japan en Aziatisch voetballer van het jaar, beide prijzen in 1993.

Na de titel van 1994 zocht Miura het buitenland weer op en werd hij de eerste Japanse voetballer in de Serie A toen hij tekende voor Genoa. Hij speelde eenentwintig wedstrijden en scoorde een keer in de derby tegen aartsrivaal Sampdoria. In 1995 keerde hij weer terug naar zijn oude club Verdy Kawasaki, waar hij in 1996 de topscorerstitel in de wacht sleepte en tot 1998 onder contract stond. In 1999 vertrok de speler weer naar het buitenland en probeerde het bij Dinamo Zagreb. Hij vertrok na een korte periode weer terug naar Japan na eerst stage te hebben gelopen bij Bournemouth. Hij speelde anderhalf jaar voor Kyoto Purple Sanga, daarna vier jaar voor Vissel Kobe en een jaar voor Yokohama, voordat hij een kleine uitstap op huurbasis maakte om twee maanden te spelen in Australië voor Sydney.

Oudste profvoetballer ooit
In het seizoen 2006 won Miura met Yokohama de titel van de J.League Division 2 en in 2007 kwam hij zodoende op 40-jarige leeftijd uit in de J.League Division 1. In zijn team zaten nog een aantal oudgedienden van het Japanse voetbal. Miura speelde op 5 maart 2017 op een leeftijd van vijftig jaar en zeven dagen vierenvijftig minuten voor zijn team Yokohama tegen V-Varen Nagasaki (1–1) in de J2 League. Daarmee werd hij de oudste profvoetballer aller tijden. Hij verbrak het record van Stanley Matthews uit 1965, die toentertijd twee dagen jonger was.. The Guinness Book of Records vermeldt echter de Israëlische doelman Isaak Hayik als de oudste profvoetballer ooit die als 74-jarige een competitiewedstrijd speelde op 5 april 2019.

Op 12 maart 2017 vestigde Miura zijn volgende record door het enige en winnende doelpunt te scoren in de wedstrijd tegen Thespakusatsu Gunma en daarmee ook de oudste doelpuntenmaker in het profvoetbal werd.

Op 23 september 2020 startte Miura in de basisopstelling in de J-League tegen Kawasaki Frontale. Hiermee werd hij op 53-jarige leeftijd de oudste speler ooit in een wedstrijd op het hoogste niveau in Japan. Voor het jaar 2021 werd zijn contract bij Yokohama verlengd, zodat hij ook na zijn vierenvijftigste verjaardag als profvoetballer actief zou zijn.

Op 30 december 2021 werd bekendgemaakt dat Miura op huurbasis zou vertrekken naar Suzuka Point Getters, uitkomend in de Japan Football League, het vierde niveau van het Japanse voetbal.

Interlandcarrière
Miura maakte zijn debuut voor Japan op 26 september 1990 in een interland tegen Bangladesh. In 1992 won Miura met Japan op 8 november het Aziatisch kampioenschap voetbal, waarin de finale met 1–0 werd gewonnen van Saoedië-Arabië. Zijn eenennegentigste en laatste interland speelde Miura in 2000 tegen Jamaica. Hij maakte toen ook zijn laatste treffer, nummer zesenvijftig. In 1998 was Miura met Japan aanwezig op het wereldkampioenschap voetbal 1998, maar hij speelde geen minuut ondanks zijn beslissende doelpunten in de kwalificatiereeks.

Statistieken

Erelijst
 CRB
Campeonato Alagoano: 1987

 Coritiba
Campeonato Paranaense: 1989

 Tokyo Verdy
J.League Division 1: 1990/91, 1991/92, 1993, 1994
J-League Cup: 1991, 1992, 1993, 1994
Emperor's Cup: 1996
Xerox Supercup: 1994, 1995

 Dinamo Zagreb
Prva HNL: 1998/99

 Yokohama
J.League Division 2: 2006

 Japan
AFC Asian Cup: 1992
Afro-Asian Cup of Nations: 1993

Individueel
Japans Voetballer van het Jaar: 1993
Aziatisch Voetballer van het Jaar: 1993

Zie ook
 Lijst van spelers van GNK Dinamo Zagreb
 Lijst van spelers van het Japanse voetbalelftal

Externe link

Japans voetballer